Прилепский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Смолевичского района Минской области Белоруссии.

Состав 
Прилепский сельсовет включал 14 населённых пунктов:
 Аношки — деревня.
 Вишня — деревня.
 Высокое — деревня.
 Дуброва — деревня.
 Избицкое — деревня.
 Ковалевщина — деревня.
 Кудрищино — деревня.
 Ляды — деревня.
 Прилепская Усяжка — деревня.
 Прилепы — деревня.
 Пристромы — деревня.
 Рудня — деревня.
 Тадулино — деревня.
 Усяжа — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Смолевичский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Смолевичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании